Barbakan, een barbacane in Krakau
 Barbakan, een barbacane in Warschau